Lost Horizon steht für:

 Lost Horizon, Roman von James Hilton aus dem Jahr 1933, siehe Der verlorene Horizont
 Lost Horizon, US-amerikanischer Spielfilm aus dem Jahr 1937, siehe In den Fesseln von Shangri-La
 Lost Horizon, Musicalfilm von Charles Jarrott aus dem Jahr 1973, siehe Der verlorene Horizont (Musicalfilm)
 Lost Horizon (Band), schwedische Metalband
 Lost Horizon (Computerspiel), Adventure von Animation Arts (2010)
 Lost Horizon 2, Adventure von Animation Arts (2015)